Bryjak ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Gąsienica-Bryjak (1937–2002), polnischer Skisportler
 Oleg Bryjak (1960–2015), kasachisch-deutscher Opernsänger (Bassbariton)